The Madonna of the Slums – film del 1913 diretto da Francis Ford
 The Madonna of the Slums – film del 1919 diretto da George Terwilliger